La Lorelei est une nymphe de la mythologie germanique. Sa légende a donné son nom à un rocher surplombant le Rhin, et a inspiré de très nombreux musiciens.

 Lorelei est un opéra d'Alfredo Catalani ;
  est une comédie musicale mise en scène par Robert Moore à Broadway en 1974 ;
 Lorelei est une super-vilaine de Marvel Comics ;
 Lorelei est une chanson de Véronique Sanson sortie en 1972, sur son deuxième album De l'autre côté de mon rêve ;
 Lorelei est un film américain avec Helena Bonham Carter ;
 Lorelei, la sorcière du Pacifique est un film japonais de Shinji Higuchi sorti en 2005;
 Loreley est un astéroïde ;
 Lorelei est une chanson du groupe Scorpions ;
 Lorelei sebasto cha est une chanson célèbre de Hubert-Félix Thiéfaine ;
Lorelei est une chanson du groupe Cocteau Twins  ;
ma Lorelei est une chanson du groupe Camille Sol ;
Loreley est une chanson du groupe Blackmore's Night, sur l'album Ghost of a Rose ;
Loreley Loreley est une chanson de Laurent Voulzy incluse dans son album Florilèges (2020) ;
SMS Loreley, un aviso prussien.
Loreley est une musique de l'artiste Kölsch.

Voir aussi 
 Lorelai